In biologia il termine Mallotus può riferirsi a:
Mallotus - genere di piante angiosperme della famiglia Euphorbiaceae
Mallotus - genere di pesci ossei della famiglia Osmeridae